I Lie, album de musique country de Loretta Lynn en 1982
 I Lie, œuvre chorale  de musique minimaliste de David Lang en 2001, sur un texte en yiddish de Joseph Rolnick